Oliver Kraas (ur. 18 kwietnia 1975 w Germiston) – południowoafrykański biegacz narciarski.

Historia 
Startujący w międzynarodowych zawodach od 2003 roku, uczestnik Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2006 i 2010.

Na międzynarodowej arenie zadebiutował 26 lutego 2003 w Val di Fiemme, gdzie w zawodach w ramach mistrzostw świata w narciarstwie klasycznym uplasował się na 66. miejscu w sprincie.

W Pucharze Świata zadebiutował 18 stycznia 2004 w Nowym Mieście, zajmując 61. miejsce w sprincie. Pucharowych punktów Pucharu Świata nie zdobył.

Osiągnięcia

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Zobacz też 
 Reprezentacja Południowej Afryki na Mistrzostwach Świata w Narciarstwie Klasycznym 2005

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona Olivera Kraasa 
 Profil zawodnika na oficjalnej stronie Międzynarodowej Federacji Narciarskiej 

Urodzeni w 1975
Południowoafrykańscy biegacze narciarscy
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2006
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2010
Ludzie urodzeni w Germiston